Se også 939 (tal)

Begivenheder 
 Olaf af Dublin drager til Northumberland
 Kongeriget Dai-co-viet (Nordvietmand) bliver dannet af Ngo Ouyen efter dennes sejr over den krinesik hær.

Født

Dødsfald 
 27. oktober - Kong Æthelstan af England dør, han bliver efterfuldt af Edmund. (født ca. 895.)

Eksterne henvisninger 

 
39
Artikler om enkelte år